Els 200 metres braça masculí es va celebrar entre el 6 i el 7 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:33.
 Classificats

Semifinals 
les semifinals es van celebrar a les 18:29.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
la final es va celebrar a les 18:55.

Referències 

200 metres braça masculi